Dinga:
 Dinga, o localitate în județul Vaslui, Moldova
 Nume de familie
 (Emil) Ene Dinga (n. 1956, județul Galați), un economist, profesor universitar și politician român

Vezi și 
 Dînga
 Dângeni
 Dângești